Amerikai Egyesült Államok
 Pine City (Kalifornia)
 Pine City (Minnesota)
 Pine City (New York)
 Pine City (Oregon)